Скок удаљ у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2010. одржано је у Дохи одржано је у 12. и 13. марта.

Титулу освојену у Валенсији 2008 бранио је Годфри Котсо Мокоена из Јужне Африке.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичара из 14 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
Стање 11. март 2010.

Најбољи резултати у 2010. години 
Десет најбољих атлетичара године скока удаљ у дворани пре првенства (12. март 2010), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2010.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 8,00 м. Норму су испунила 2 такмичара (КВ), а 6 су се пласирала у финале по постигнутом резултату. (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 13. марта 2010. године у 17:48.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2010. на сајту ИААФ
 Резултати скока удаљ за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани